Ши Чжиюн:
 Ши Чжиюн (род. 1980) — китайский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира 2005 года.
 Ши Чжиюн (род. 1993) — китайский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион (2016 и 2020), чемпион мира 2015 года.